Louis Foucher de Careil ist der Name folgender Personen: 

 Louis-Alexandre Foucher de Careil (1826–1891), französischer Politiker und Schriftsteller 
 Louis François Foucher de Careil (1762–1835), französischer General der Artillerie